Jessica Georges est une actrice et  française.

Biographie 
 1997-2000 : Cours d'Art Dramatique Éva Saint-Paul
 1997-2000 : Chant Mezzo Soprano
 2000-2001 : Stages Jack Waltzer
 2002-2004 : Ateliers du Sudden
 2011 : Ateliers D. Acoca
 2012 : Training P. Sterlin
 2012-2013 : Atelier d'interprétation de chansons J. Autissier
 2013 : Acting In English Peter Chase

Filmographie

Cinéma 
 1997 : Ça reste entre nous de Martin Lamotte
 1998 : Le Ciel, les Oiseaux et... ta mère ! de Djamel Bensalah
 2002 : Violence des échanges en milieu tempéré de Jean-Marc Moutout
 2013 : Des amours, désamour de Dominique Bachy

Télévision 
 1995 : La Nouvelle Tribu de Roger Vadim
 1995 : Le R.I.F. (saison 1, épisode 2 : L'Air d'une fugue) de Marco Pico
 1998 : Petit Ben de Ismaël Ferroukhi
 1999 : Beauté fatale de Sylvie Meyer
 2000 : Les Enquêtes d'Éloïse Rome (saison 1, épisode 5 : À cause de Lola) de Denys Granier-Deferre
 2000 : Les Inséparables de Thierry Redler
 2000 : Nestor Burma (saison 7, épisode 2 : Mignonne, allons voir si la chose) de Laurent Carceles
 2001 : Permission Moisson de Didier Grousset
 2001 : Une maison dans la tempête de Christiane Lehérissey
 2002 : La Cliente de Pierre Boutron
 2003-2005 : Léa Parker
 2003 : Navarro (saison 17, épisode 2 : Manipulation) de Édouard Molinaro
 2004 : Le Grand Patron (épisode 12 : Eaux troubles)
 2004 : Fargas (saison 1, épisode 2 : Meurtre sans intension)
 2005 : Avocats et Associés (saison 8)
 2006 : Marie Humbert 2007 : Duval et Moretti 2010 : Section de recherches (saison 5, épisode 9)
 2012 : Si près de chez vous
 2012 : Au nom de la vérité
 2012 : Tribunal
 2013 : Nos chers voisins
 2013 : Tu veux ou tu veux pas
 2013 : Les Maîtresses de l'Histoire
 2014- : Une histoire, une urgence : Docteur Molinaro

Notes et références 

Actrice française de cinéma